Mukoko steht für:
 Mukoko (Demokratische Republik Kongo), Ort in der Demokratischen Republik Kongo
 Mukoko (Sambia), Ort in der Westprovinz, Sambia

Mukoko ist der Familienname folgender Personen:
 Jestina Mukoko, simbabwische Menschenrechtsaktivistin

Siehe auch:
 Moukoko